Scott Tucker (zwemmer) (1976), Amerikaans zwemmer
 Scott Tucker (autocoureur) (1962), Amerikaans autocoureur